

Geografia 
Long Tom (fiume) – fiume dell'Oregon
Long Tom (passo) – passo di montagna del Sudafrica

Armi 
Long Tom (razzo) – razzo-sonda australiano, testato nel 1957.
Long Tom – soprannome generico per riferirsi a vari tipi di cannoni pesanti, tra cui:
M1 155 mm Long Tom – cannone statunitense del periodo della seconda guerra mondiale.
155 mm Creusot Long Tom – cannone francese utilizzato dai boeri durante le guerre anglo-boere.
64 pounder Long Tom – cannone statunitense del periodo della guerra di secessione americana.